Brittain ist der Familienname folgender Personen:

 Donald Brittain (1928–1989), kanadischer Dokumentarfilmer
 Lawrence Brittain (* 1990), südafrikanischer Ruderer 
 Matthew Brittain (* 1987), südafrikanischer Ruderer
 Miller Gore Brittain (1912–1968), kanadischer Maler
 Stanley Arthur Brittain (* 1931), walisischer Radrennfahrer
 Vera Brittain (1893–1970), britische Schriftstellerin, Feministin und Pazifistin
 Will Brittain (* 1990), US-amerikanischer Filmschauspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brittain (Arkansas)
 Brittain (Ohio)

Teile von Firmierungen:
 Brittain Group, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 Brittain Smith and Company, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile
 G. A. Brittain, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile

Siehe auch:
 Britain (Begriffsklärung), Britten, Britton, Briton, Brittan